Teatr Rozrywki – teatr w Chorzowie
 Teatr Rozrywki – hala widowiska istniejąca w Warszawie w latach 1969–2002